Antonio Floccari – scrittore italiano
 Sergio Floccari – calciatore italiano